Хейняйоки, Хейняоя — название нескольких рек в Карелии

 Хейняйоки (река, впадает в Салонъярви) — впадает в озеро Салонъярви.
 Хейняйоки (река, впадает в Сюскюярви) (Хейняоя, Луотооя) — впадает в озеро Сюскюярви.
 Хейняйоки (река, впадает в Юля-Виексъярви) — впадает в озеро Юля-Виексъярви.
 Хейняйоки (приток Ливо) — река в Костомукшском городском округе.
 Хейняйоки — река в Сортавальском и Лахденпохском районах Республики Карелии.
 Хейноя — река в Сортавальском районе Республики Карелии.
 Хейняоя — ручей в Суоярвском районе Республики Карелии.